Długi Kąt (Ermland-Mazurië), een plaats in het Poolse district Piski, woiwodschap Ermland-Mazurië
 Długi Kąt (Lublin), een plaats in het Poolse district Biłgorajski, woiwodschap Lublin
 Długi Kąt (Mazovië), een plaats in het Poolse district Ostrołęcki, woiwodschap Mazovië
 Długi Kąt (Silezië), een plaats in het Poolse district Kłobucki, woiwodschap Silezië